"Guatemala", que em Língua náuatle (Quauhtlemallan) quer dizer "Lugar com muitas árvores", pode significar:

 Guatemala, país da América Central
 Cidade da Guatemala, capital deste país
 Antigua Guatemala, cidade do departamento de Sacatepéquez
 Tecpán Guatemala, município do departamento de Chimaltenango
 Guatemala (departamento), departamento onde fica a capital da Guatemala
 Capitania-geral da Guatemala, antigo território espanhol

Desambiguações de topônimos